Albert H. Taylor (1879-1961), ingénieur en électrotechnique américain
Albert Taylor (1911-1988), rameur d'aviron canadien